Hawsawi ist der Familienname folgender Personen:

 Motaz Hawsawi (* 1992), saudi-arabischer Fußballspieler
 Omar Hawsawi (* 1985), saudi-arabischer Fußballspieler
 Osama Hawsawi (* 1984), saudi-arabischer Fußballspieler